

Sigle 
 Sindrome Pre Mestruale – sintomatologia che interessa vari apparati del corpo femminile nell'età fertile, in corrispondenza dei giorni immediatamente precedenti le mestruazioni
 Sociedade Portuguesa de Matemática – società matematica del Portogallo
 Società Pubblicità & Media – azienda del gruppo editoriale Sesaab
 Statistical Parametric Mapping – mappatura statistica parametrica, software per l'analisi di dati di imaging radiologico, utile sia per analizzare e confrontare immagini statiche come quelle della RMN o TC, che per quelle dinamiche, come la fMRi o la PET.
 Stringer and panel model – modello correnti e pannelli
 Sue proprie mani – indicazione su una lettera riservata espressamente al destinatario, o da consegnare a mano
 Super Pursuit Mode – super-velocità, funzionalità di KITT, l'auto della serie Supercar
 Microscopia a scansione di sonda – un tipo di microscopia che sfrutta le interazioni tra un'apposita sonda e la superficie del campione

Codici 
 SPM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Spangdahlem (Germania)
 SPM – codice vettore ICAO di Air Saint-Pierre
 spm – codice ISO 639-3 della lingua sepena
 SPM – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Saint-Pierre e Miquelon